Xuân Lập (Đồng Nai), een xã in thị xã Long Khánh, provincie Đồng Nai.
 Xuân Lập (Thanh Hóa), een xã in huyện Thọ Xuân, provincie Thanh Hóa.
 Xuân Lập (Tuyên Quang), een xã in huyện Na Hang, provincie Tuyên Quang.